Töffel steht für:
 eine freiwillige Zusatzregel bei einem Kartenspiel, siehe Cribbage
 einen dummen und ungeschickten Menschen, siehe Trottel

Siehe auch:
 TOEFL